Brodersen ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Brodersen (1857–1930), deutscher Gartenarchitekt
 Alma Brodersen (* 1986), deutsche Alttestamentlerin
 Anna Brodersen (1903–1971), deutsche Politikerin
 Carsten Brodersen (1938–2018), deutscher Rechtswissenschaftler
 Carsten-Peter Brodersen (* 1957), deutscher Politiker (FDP)
 Friedrich Brodersen (1873–1926), deutscher Opernsänger
 Ingke Brodersen (* 1950), deutsche Lektorin und Verlagsleiterin
 Johannes Brodersen (1878–1970), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Kai Brodersen (* 1958), deutscher Althistoriker
 Karsten Brodersen (1907–2001), deutsch-chilenischer Leichtathlet
 Kim Brodersen (* um 1962), dänischer Badmintonspieler
 Klaus Brodersen (1926–1997), deutscher Chemiker
 Kristina Brodersen (* 1977), deutsche Jazzmusikerin
 Leonard Brodersen (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Levke Brodersen (* 1994), deutsche Basketballspielerin
 Niels Brodersen (1895–1971), deutscher Grafiker und Redakteur

 Svend Brodersen (* 1997), deutscher Fußballtorwart